Koninklijke Paketvaart Maatschappij, een Nederlandse rederij (1888-1966).
 Königliche Porzellan-Manufaktur, een Duitse porseleinfabriek.
 Kin Ping Meh, een Duitse rockband.